Горе́льский — упразднённый в декабре 2018 года посёлок в Невьянском городском округе Свердловской области, Россия.

География 
Располагался к северу от Екатеринбурга, к югу от Нижнего Тагила в непосредственной близости от центра округа города Невьянска. Расстояние до бывшего центра Ребристого сельсовета — 2 км, до ближайшей железнодорожной станции Шурала — 6 км. Ближайшие населённые пункты — Ребристый, Холмистый, Федьковка.

История 
В 1966 году Указом Президиума ВС РСФСР поселок бригады № 1 отделения № 2 совхоза «Невьянский» переименован в Горельский.

В конце октября 2018 года в Законодательное Собрание был внесен законопроект «Об упразднении поселка Горельский».

4 декабря 2018 года законопроект об упразднении поселка был одобрен Законодательным собранием. 17 декабря 2018 года поселок был упразднён.

На месте упраздненного поселка  находится стрельбище 46 исправительной колонии ГУФСИН.

Население

Примечания

Литература 
 
 

Упразднённые населённые пункты Невьянского городского округа